Дерковщина () — деревня в Глубокском районе Витебской области. Население — 638 человек (2019).

География 
Деревня находится в 11 км к юго-западу от райцентра, города Глубокое. Через деревню протекает река Маргва, бассейн Дисны. Деревня связана местными дорогами с окрестными населёнными пунктами.

Достопримечательности 
 Католический храм Вознесения Христова. Построен в середине XIX века из бутового камня. Обнесен бутовой оградой с двухъярусной колокольней. Является памятником эклектичной архитектуры. В 1989 году храм возвращен верующим, годом позже состоялось повторное освящение. Здание включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
 Православный храм Николая Чудотворца. Храм был построен в 2008 году на месте здания бывшего магазина. В настоящее время относится к Глубокскому благочинию.
 Мемориальный комплекс — Памятник неизвестному солдату.
 В XIX веке в Дерковщине была построена дворянская усадьба рода Домейко. Усадьба не сохранилась, в деревне от неё остались лишь фрагменты парка.

Примечания

Ссылки 
 Дерковщина на сайте globus.tut.by 
 Дерковщина на сайте radzima.org 

Населённые пункты Глубокского района